Haskell County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Haskell County, Kansas 
 Haskell County, Oklahoma 
 Haskell County, Texas